Иван Иванов може да се отнася за:
 Иван Савов Донков (1867 – ?), български офицер, генерал-майор
 Иван Донков Донков (1891 – ?), български офицер, подполковник
 Иван Лазаров Донков (1943 – 2008), български художник, живописец